Кубок Грузії з футболу 2016 — (також відомий як Кубок Давида Кіпіані) 27-й розіграш кубкового футбольного турніру у Грузії. Титул втретє здобув Торпедо (Кутаїсі).

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|15 серпня 2016

|}

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|23 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|24 серпня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|21 вересня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|19 жовтня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|2 листопада 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Грузії на soccerway 

2016
Грузія
2016 у Грузії